Drillrap, een subgenre van hiphop
 Drill (Amerikaanse band), een alternatieverockband uit New York
 Drill (Britse band), een industrialrockband uit Newcastle upon Tyne
 The Drill (band), een electrohouseband van de Israëlisch-Britse producer Matt Schwartz
 The Drill (album), een album uit 1991 van de Britse postpunkgroep Wire
 Drill (ep), een ep uit 1992 van de Engelse alternatieverockband Radiohead
 Drill (album van Drill), het debuutalbum uit 1996 van de Amerikaanse alternatieverockband Drill
 Drill (album van Noise Unit), een album uit 1996 van de Canadese industrialband Noise Unit

Zie ook 
 Dril (doorverwijspagina)